La bataille de Tatarahama peut faire référence à : 
 La bataille de Tatarahama (1336) ;
 La bataille de Tatarahama (1569).